Уэле () — река в Демократической Республике Конго.

Её длина составляет 1130 километров. Исток реки находятся в Синих горах, к западу от озера Альберт, недалеко от границы с Суданом. В верховьях река называется Кибала. Сливаясь с рекой Мбому, у города Джакома образует реку Убанги. Это пятая по длине река в Африке. Наибольшие расходы воды в период дождей с марта по октябрь. Имеет ряд притоков. Исследовал реку в XIX веке российский натуралист Юнкер.

Литература 
 
 Африка: энциклопедический справочник. Т. 2. Л—Я / Гл. ред. А. Громыко. Ред. колл. В. М. Власов, Н. И. Гаврилов и др. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 506. — 671 с. с илл.

Притоки Убанги
Реки Демократической Республики Конго